Пантело има више значења:

 Општина Пантело (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пантело (Пантело, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику